Пітюренко Олександр Миколайович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Пітюренко Юхим Іванович (* 1928) — доктор географічних наук, професор.

Примітки